Itapaci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapaci (ort), Goiás, 
 Itapaci (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar